

Калінінське — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Калінінське — село, Жаксинський район, Акмолинська область

Калінінське — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Калінінське — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Калінінське — колишня назва смт Калинівське (Херсонська область, Великоолександрівський район)
 Калінінське — колишня назва селища Суха Грунь (Сумська область, Липоводолинський район)

Див. також 
 Калінінський